Die Spielzeit 1992/93 war die 55. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Schweizer Meister wurde der EHC Kloten. In die Nationalliga B musste der HC Ajoie und der EHC Chur absteigen.

Modus 
Gespielt wurden von den zehn Teams zunächst zwei Doppelrunden zu je 18 Spielen, in denen die acht Teilnehmer für die Playoffs ermittelt wurden.

Tabellen

Qualifikation

Playoffs

Turnierbaum

Viertelfinal 
Der Viertelfinal wird im Modus Best of Seven ausgespielt.

Halbfinal

Final 

Der EHC Kloten ist somit Schweizer Meister der Spielzeit 1992/93.

Relegation 
Die Relegationsspiele werden über zwei Runden ausgespielt. In der ersten Runde trifft dabei der 9. der NLA auf den 5. der NLB, der 10. der NLA auf den 3. der NLB, sowie die NLB-Klubs auf den Rängen 1. gg. 6. und 2. gg. 4. aufeinander.

Turnierbaum

Runde 1 
Die Runde 1 wird im Modus Best of Seven ausgespielt.

Runde 2 
Die Runde 2 wird im Modus Best of Five ausgespielt.

Der HC Davos und der EHC Olten stiegen auf Kosten des HC Ajoie und des EHC Chur in die Nationalliga A auf.

Weblinks 
 The Internet Hockey Database
 Hockey Archives

1992
Eishockeysaison 1992/93